Страстная дружба (фильм, 1923) — фильм Мориса Элвея
 Страстная дружба (фильм, 1949) — фильм Дэвида Лина